Campionato europeo di pallanuoto 1987 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 1987 – torneo maschile